Princesa Isabel Francisca Elena María de Orleans (Isabelle Françoise Hélène Marie de Orléans) (Le Nouvion-en-Thiérache, 27 de noviembre de 1900 - Neuilly-sur-Seine, 12 de febrero de 1983) fue miembro de la Casa de Orleans por nacimiento, y por su primer matrimonio, Condesa consorte de Harcourt.

Biografía 

Isabel fue la hija mayor del príncipe Juan, duque de Guisa, Pretendiente orleanista al trono de Francia, de y su esposa y prima, la princesa Isabel de Orleans.

Matrimonios y descendencia 

Se casó en Le Chesnay, el 12 de septiembre de 1923, con un aristócrata francés, Bruno d'Harcourt, posteriormente conde de Harcourt (1899-1930), hijo de Eugenio d'Harcourt, conde de Harcourt, y de su esposa, Armanda de Pierre de Bernis. Bruno era piloto de automovilismo y murió en una práctica para el Gran Premio de Marruecos.

Tuvieron cuatro hijos:
 Bernardo d'Harcourt, conde de Harcourt (1925-1958).
 Egidia d'Harcourt (1927), que se casó con el conde Antonio de Dreux-Brézé.
 Isabel d'Harcourt (1927-1993), que casó con el príncipe Luis Murat.
 Mónica d'Harcourt (1929), que se casó con el conde Alfredo Boulay de la Meurthe.

Ya viuda, Isabelle se volvió a casar el príncipe Pedro Murat (1900-1948) en 1934, en Jouy-en-Josas.

Ancestros

Referencias 

Nobles francesas del siglo XX